Minca (Santa Marta) - plaats in Colombia
 Minca Bosch Reitz - Nederlands beeldhouwster en auteur

 Chimarra minca - soort schietmot
 Tanyochraethes minca - soort kevers
 Melanolophia minca - soort vlinder